

Каніґово — село в гміні Бодзанув Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Каніґово — село в гміні Нідзиця Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства